Покрівці — село в Україні, в Стрийському районі Львівської області.
 Покрівці — елемент церковного начиння, хустини, якими покривають дискос і потир під час правлення літургії грецького обряду.